Нигерия была объявлена независимой 1 октября 1960 года и в 1964 году стала именоваться Федеративная Республика Нигерия. В республике учреждены два ордена за заслуги — Орден Нигера и Орден Федеративной Республики.

Двумя высшими наградами — Великий Командор Ордена Федеративной Республики и Великий Командор Ордена Нигера — награждаются Президент и Вице-президент Нигерии. Председателям Верховного суда и Сената присуждается по должности Командор Ордена Нигера. Следование за английской манерой исполнения во внешнем виде и структуре ордена очень характерно для Нигерии. 

Орден Нигера имеет четыре степени:
 Великий Командор Ордена Нигера
 Командор Ордена Нигера
 Офицер Ордена Нигера
 Член Ордена Нигера

Имеет разделение для гражданских и для военнослужащих. Орденская лента для военнослужащих имеет небольшую красную линию в центре.

Нигер
Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1963 году